«Женщины в любви» () — телесериал телекомпании «Глобу» по сценарию бразильского сценариста Маноэла Карлоса. Отличающая особенность сериала — множество разнообразных любовных историй, излагающихся параллельно, в контексте современной истории. В Бразилии сериал транслировался с февраля по октябрь 2003 года, всего было показано 203 серии. В России эту теленовеллу показал Первый канал в международной, 170-серийной версии.

Сюжет 
Сериал повествует об Элене, которая через 15 лет после замужества с музыкантом Теу начала задаваться вопросом: а был ли так счастлив их брак? У них есть сын Лукас. Элена работает директором школы Рибейру Алвис (ERA — Escola Ribeiro Alves), которая принадлежит её мужу и его сестре — Лорене. Сёстры Элены — Илда и Элоиза тоже замужем и любят своих мужей, каждая по-своему. Все три сестры — большие подруги, и Элена частенько делится с ними своими тревогами и сомнениям насчёт своего будущего и своего счастья. Теу — саксофонист одной джазовой группы. Глава группы — его давняя подруга Перола. Несколько лет назад у Перолы и Теу появилась дочь Лусиана. Новая встреча Элены со своим прошлым любимым — Сезаром — заставила её сердце биться сильней, чувство, которое она не испытывала уже столько лет. Начиная с этого момента, она и началась подвергать вопросу свой выбор.

Темы, затрагиваемые в теленовелле 
Болезни

 Рак молочной железы (Илда).
 Алкоголизм (Сантана).

Любовные отношения

 Любовный треугольник (Эдвижес, Клаудиу и Грасинья), (Элена, Сезар и Теу), (Лусиана, Диогу и Марина), (Сержиу, Элоиза и Видинья).
 Невозможная любовь — вызывающая споры любовь девушки Эстелы (Лавиния Власак) к священнику, падре Педру (Никола Сири).
 Любовь близких людей (кузены Диогу и Лусиана).
 Измена и предательство (Тео и Фернанда к Элене), (Элена и Сезар к Лусиане), (Лусиана и Сезар к Лауре), (Лусиана и Диогу к Марине), (Марина и Эшпедиту к Лорене), (Грасинья и Клаудиу к Эдвижес), (Видинья и Сержиу к Элоизе).
 Любовь людей с большой разницей в возрасте (Лорена и Эшпедиту).
 Отношения между учеником и преподавателем (Фред и Ракел).
 Гомосексуальность (Клара и Рафаэла).

Чувства и негативные поступки

 Нонконформизм (Паулинья).
 Собственническая ревность (Элоиза к Сержио), (Марина к Диогу).
 Домашнее насилие (Маркус, нападающий на свою жену Ракел).
 Физическая агрессия (Карлау и Дорис), (Клара и Паулинья), (Маркус и Дорис — в заключительных сериях).
 Смерть от пули (Тео и Фернанда становятся жертвами шальной пули при перестрелке на улицах Леблона).
 Безоружность — в серии от 15 сентября была показана демонстрация бразильского «Движения Без Оружия».
 Предубеждения — Паулинья, мать Клары и другие студенты против отношений Клары и Рафаэлы
 Переживание ранней смерти матери (Родригу и Марсинья)
 Насилие по отношению к старшим (Дорис против Флоры и Леополду).
 Проблемы отцов и детей (ненависть к отцу — Родригу, презрение к родителям — Паулинья)
 Проституция (Дорис).

Сексуальные проблемы

 Ранняя беременность (Грасинья).
 Отвращение к девственности (Карлиньос).

В ролях 
 Кристиане Торлони — Элена Мораес Рибейру Алвес
 Жозе Майер  — Сезар Андраде де Мелу
  Тони Рамос — Тео (Теофилу Рибейру Алвес)
 Родригу Санторо — Диогу Рибейру Алвес Ногейра
 Камила Питанга — Лусиана Родригес Рибейру Алвес
 Марселу Антони — Сержиу Васконселус
 Палома Дуарте — Марина Ферейра Лобо
 Каролина Дикманн — Эдвижес
 Ванесса Жербелли — Фернанда Машаду
 Каролина Кастинг — Лаура Медейрус
 Дэн Стулбах — Маркус
 Элена Раналди — Ракел Мартинс
 Наталия Ду Вале — Силвия
 Лавиния Власак — Эстела де Азеведу Франку
 Джулия Гам — Элоиза Мораес Васконселус
 Вера Ольц — Сантана Гуржел
 Эрик Мармо — Клаудиу Моретти
 Мария Падилья — Илда Мораес Сампайу Вианна
 Клаудио Марзу — Рафаэл Ногейра
 Бруна Маркезини — Салети Машаду
 Режиане Алвес — Дорис де Соуза Дуарте
 Леонарду Миджиорин — Родригу Андраде де Мелу
 Марли Буэно — Марта Моретти
 Жулия Алмейда — Видинья (Вида Рибейру Алвес Ногейра)
 Вальдереш де Барруш — Алзира
 Педру Фуртаду — Фред (Фредерику)
 Рафаэл Каломени — Эшпедиту Батиста
 Никола Сири — Падре Педру
 Алинне Мораес — Клара
 Даниел Зеттел — Карлиньос (Карлус де Соуза Дуарте Мл.)
 Эдуардо Лаго — Леандру Сампайу Вианна
 Соня Гедес — Матилди
 Кармен Силва — Флора
 Освалду Лоузада — Леополду
 Маркус Карузо — Карлау
 Режина Брага — Ана Батиста
 Питти Вебо — Марсинья (Марсия Андраде де Мелу)
 Умберту Маньяни — Аржемиру Батиста
 Ана Роберта Гуальда — Паулинья (Паула Арруда)
 Карол Кастро — Грасинья
 Шуша Лопес — Лейла
 Паулу Фигейреду — Афраниу Ферейра Лобо
 Рената Питанга — Ширли
 Гильермина Гинли — Розинья
 Игор Котрим — Ромеу (возлюбленный Дорис)
 Элиза Лусинда — Перола (Рита де Кассия Родригес)
 Марта Меллингер — Ирени Дуарте
 Виктор Кугула — Лукас Рибейру Алвес
 Присцила Диас — Сония
 Серафим Гонсалес — Онофре Моретти
 Мануэлита Лустоза — Инес
 Зе Карлус Машаду — Марселу
 Роберта Родригес — Зилда
 Крис Бонна — Изабел Андраде де Мелу
 Арлете Эрингер — Ивона (прислуга Ракел)

 и Сузана Виейра  в роли Лорены

Дубляж на русский язык 
На русский язык роли озвучивали Елена Бушуева-Цеханская, Наталья Казначеева, Владимир Антоник и Рудольф Панков.

Ссылки 
 Женщины в любви — официальный сайт на globo.com

Теленовеллы Бразилии
Телесериалы Бразилии 2003 года
Теленовеллы Rede Globo
Телесериалы на португальском языке